

Codici 
 HEI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Heide-Buesum (Germania)
Hei – Personaggio dell'anime Darker Than Black

Ebraismo 

Hei – Quinta lettera dell'Alfabeto ebraico